Бра́нка (;  — ) — португальська інфанта. Представниця Авіської династії. Народилася в Лісабоні, Португалія. Перша дитина і донька португальського короля Жуана I й англійської принцеси Філіппи Ланкастерської. Названа на честь бабусі по материнській лінії, Бланки Ланкастерської. Старша сестра португальського короля Дуарте,  коїмбрського герцога Педру, візеуського герцога Енріке Мореплавця, бургундської герцогині Ізабели, конетабля Жуана. Померла немовлям. Похована у Лісабонському соборі. Також — Бранка Португальська (), Бланка.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
  
  
  
  
  
  
  
 Зведені брати і сестри:

Родовід

Примітки

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Oliveira, Ana Rodrigues. Rainhas medievais de Portugal. [S.l.]: A Esfera dos Livros, 2010.
 Barbosa, J. Catalogo chronologico, historico, genealogico, e critico das rainhas. 1727.

Посилання 

 

Португальські інфанти
Авіська династія
Поховані в Лісабонському соборі